Il singolare del BMW Malaysian Open 2011 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2011.

Alisa Klejbanova era la detentrice del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Michaëlla Krajicek, 3–6, 6–4, 6–3.

Jelena Dokić ha battuto in finale Lucie Šafářová 2–6, 7–69, 6–4.

Teste di serie

 Francesca Schiavone (primo turno)
 Marion Bartoli (quarti di finale)
 Alisa Klejbanova (secondo turno)
 Jarmila Groth (semifinali)

  Lucie Šafářová (finale)
  Ayumi Morita (quarti di finale)
  Kimiko Date Krumm (primo turno)
  Bojana Jovanovski (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

BMW Malaysian Open 2011